Silvera ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Silvera (* 1990), US-amerikanischer Schriftsteller
 Andrés Silvera (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 César Silvera (* 1971), uruguayischer Fußballspieler
 Darrell Silvera (1900–1983), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Joey Silvera (* 1951), US-amerikanischer Pornodarsteller, -regisseur -produzent
 Martín Silvera (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Maximiliano Silvera (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Sebastián Silvera (* 1986), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Silveira